André Gascard (1890 - 1969), un footballeur français.
 Nicolas Gascard
 Yung Gascard (né en 1981), un judoka belge.